Красногвардейское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Адыгея 
 Красногвардейское сельское поселение — входит в Красногвардейский район

Краснодарский край 
 Красногвардейское сельское поселение — входит в Каневской район.
 Красногвардейское сельское поселение — входит в Отрадненский район.

Крым 
 Красногвардейское сельское поселение — входит в Советский район
 Красногвардейское сельское поселение — входит в Красногвардейский район.

Тульская область 
 Красногвардейское сельское поселение — входит в Тёпло-Огаревский район

См. также 
 Красногвардейский сельсовет (Оренбургская область)